Untereschenbach ist Name folgender Orte:

 Untereschenbach (Hammelburg), Ortsteil der Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Untereschenbach (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern